Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Acacia d'après Acacia :
 le  , un Sloop de la classe Acacia, lancé en 1915 et vendu en 1922 ;
 le  , un Chalutier militaire de la Classe Tree, lancé en 1940 et vendu en 1946. 

Acacia